Jméno Norfolk má více významů:

V geografii:
 Norfolk – původní označení anglického hrabství
Odvozeně:
 Norfolk (ostrov) – zámořské teritorium Austrálie
 Norfolk (okres v Ontariu) – okres v Kanadě
 Města ve Spojených státech amerických:
 Norfolk (Connecticut)
 Norfolk (Massachusetts)
 Norfolk (Nebraska)
 Norfolk (New York)
 Norfolk (Virginie)
 Námořní základna Norfolk – velká námořní základna USA ve virginském Norfolku

Další významy:
 Norfolk (plemeno) – plemeno koní
 Norfolk (šalupa) – typ šalupy
 HMS Norfolk – postupně šest lodí britského královského námořnictva
 „Norfolk“ – zkrácené označení pro Vévodu z Norfolku

Rozcestníky - místopisné jméno